Vassy bezeichnet folgende geografischen Objekte: 

 Vassy, ehemalige französische Gemeinde im Département Calvados
 Vassy-sous-Pisy, französische Gemeinde im Département Yonne
 Vassy (Anjouan), Siedlung auf den Komoren

Vassy ist der Familienname folgender Personen:

 Arlette Vassy († 2000), französische Geophysikerin
 Étienne Vassy (1905–1969), französischer Geophysiker
und der Künstlername von:
 Vassy (Sängerin) (Vasiliki Karagiorgos; * 1983), australische Sängerin

Siehe auch:

 Vassi